Sparks kan syfta på:

Platser 
 Sparks, Nevada – en stad i Washoe County i delstaten Nevada, USA
 Los Angeles Sparks – en basketklubb i Los Angeles

Musik 
 Sparks (musikgrupp) – ett amerikanskt rockband bildat 1970
 Sparks (album av Sahara Hotnights)  2009
 Sparks (album av Lasse Lindh)  2009
 Sparks (album av Imogen Heap)  2014
 Sparks Fly – en sång av den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Taylor Swift

Efternamn 
 Chauncey Sparks, amerikansk politiker
 Hal Sparks, amerikansk skådespelare
 John Sparks, amerikansk politiker
 Jordin Sparks, amerikansk sångare
 Nicholas Sparks, amerikansk författare
 Tim Sparks, amerikansk musiker

Se även
 Sparks Creek
 Sparks Lake

Engelska efternamn